Parhuena, ou l'une de ses graphies comme Parhueña, peut désigner :

Toponymes

Parhueña : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Atures dans l'État d'Amazonas ;
 Limón de Parhueña : capitale de la paroisse civile de Parhueña dans la municipalité d'Atures dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme